Zestawienie meczów reprezentacji Polski w futsalu pod wodzą selekcjonera Vlastimil Bartoška.

Opis 
Kadencja Vlastimil Bartoška trwała w okresie od 22 września 2009 roku do 25 października 2012 roku. Debiut w roli selekcjonera zaliczył 27 października 2012 roku w Bratysławie w przegranym 2:5 meczu towarzyskim z reprezentacją Słowacji. Ostatni mecz prowadził 30 marca 2013 roku w czeskim Púchovie w przegranym 2:3 meczu z reprezentacją Czech w ramach Turnieju Państw Wyszehradzkich.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Przypisy 

Reprezentacja Polski w futsalu
Futsal